Haarlemmermeer, een droogmakerij en gemeente in Noord-Holland
Waterschap Haarlemmermeerpolder, een voormalig waterschap in deze gemeente